Siemiony – wieś w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Grodzisk
 Siemiony - do końca 2017 roku nazwa kolonii Siemiany w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Lubień Kujawski